

Cinema 
Frenzy – film di Alfred Hitchcock del 1972

Musica 
Frenzy – album degli Split Enz del 1979
Frenzy – album di Mojo Nixon e Skid Roper del 1986

Personaggi 
Frenzy – personaggio dei Transformers
Frenzy – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Videogiochi 
Frenzy – videogioco del 1982
Frenzy – videogioco del 1984